Störungsmelder steht für:
 Teil einer Anlagensteuerung oder auf Stellwerken zur Anzeige von unerwünschten oder verbotenen Betriebszuständen
 Verspätungsmelder des Verkehrsverbund Stuttgart
 Störungsmelder (Weblog) gegen Rechtsextremismus unter Jugendlichen

Siehe auch:
 Fehlermeldung